Spojení písmen S a A může mít různé významy:

SA 
 SA – kód ISO 3166-2 pro Saúdskou Arábii
 AU-SA – kód ISO 3166-2 pro Jižní Austrálii
 AZ-SA – kód ISO 3166-2 pro město Šeki
 BQ-SA – kód ISO 3166-2 pro Saba
 BS-SA – kód ISO 3166-2 pro South Andros
 SPZ okresu Šaľa
 zkratka pro Sovětskou armádu (rusky: Sovětskaja armija)
 hovorová zkratka pro televizní pořad Soudce Alexandr na TVB
 SA – německá zkratka pro nacistické úderné oddíly Sturmabteilung
 Student Agency

Sa 
 latinská zkratka pro slovo summa – součet, suma hodnot
 savilon – odrůda vinné révy
 Lesly de Sa – nizozemský fotbalista

s.a. 
 latinská zkratka pro slovo secundum artem – podle pravidel umění (na lékařských předpisech)
 latinská zkratka pro slovo sine anno – bez udání roku (letopočtu)

S.A. 
 v některých zemích (např. v Polsku) zkratka pro akciovou společnost

sA 
 statampér – stará jednotka elektrického proudu

sa 
 sa (jednotka), stará turecká jednotka objemu a zároveň i starověká jednotka délky a objemu
 sanskrt – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Sá 
 Orlando Sá, celým jménem Orlando Carlos de Sá, portugalský fotbalista

sá 
 sá (jednotka), stará arabská jednotka délky a objemu

.sa 
 .sa – internetová doména nejvyššího řádu pro Saúdskou Arábii

Externí odkazy